Kotarz – szczyt w Beskidzie Śląskim
 Kotarz – szczyt w Beskidzie Żywieckim
 Przełęcz Kotarz – przełęcz w Beskidzie Żywieckim

Linki zewnętrzne